SSH steht für:
 Secure Shell, Netzwerkprotokoll für verschlüsselte Verbindungen
 Flughafen Scharm asch-Schaich in Ägypten (IATA-Code)
 Saarbrücken Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Schaden-Schnell-Hilfe, eine bundesweit tätige Organisationsgesellschaft freier Sachverständigenbüros mit Sitz in Hamburg
 Serverside Hack, ein serverseitiger Cheat in Computerspielen
 Schwerst-Schädel-Hirnverletzte, Patienten infolge eines Unfalls, Sturzes oder Schlaganfalls, siehe auch Schädel-Hirn-Trauma
 Socio-economic Sciences and Humanities, Abkürzung in der EU-Wissenschaftspolitik
 Solid State Hybrid, ein Speichermedium (Hybridfestplatte)

ssh steht für:
 Shihhi-Arabisch (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt im Musandam-Gouvernement des Oman

SSH